Chambord ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Chambord (Eure) im Département Eure, Frankreich
 Chambord (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher, Frankreich
 Chambord (Québec) in der Provinz Québec, Kanada

Sonstiges:
 Chambord (Likör), einen in den 1980er Jahren entwickelten Beerenlikör aus Frankreich
 Schloss Chambord, ein Loire-Schloss nahe bei Blois
 Chambordkanne, ein anderer Begriff für Pressstempelkanne
Simca Chambord, ein Automodell

Graf von Chambord:
 Henri d’Artois (1820–1883), wurde 1830 als Heinrich V. König von Frankreich

im NRHP gelistete Objekte:
 Chambord Apartments, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 84001184